ФК Будућност се односи на више фудбалских клубова: 

Босна и Херцеговина:
 ФК Будућност Бановићи
 ФК Будућност Бања Лука

Хрватска:
 НК Будућност Горјани
 НК Будућност Ходошан
 НК Будућност Подбрест
 НК Будућност Решетари
 НК Будућност Шишковци
 НК Будућност Видовец

Србија:
 ФК Будућност Ваљево
 ФК Будућност Прва Кутина
 ФК Будућност Банатски Двор
 ФК Будућност Српска Црња
 ФК Будућност Младеново
 ФК Будућност Добановци
 ФК Будућност Ариље
 ФК Будућност Конарево
 ФК Будућност Милива
 ФК Будућност Влашки До
 ФК Будућност Поповац
 ФК Будућност Ратари
 ФК Будућност Алибунар
 ФК Будућност Аљудово
 ФК Будућност Банатски Брестовац
 ФК Будућност Блазнава
 ФК Будућност Добрић
 ФК Будућност Дудовица
 ФК Будућност Главица
 ФК Будућност Гложан
 ФК Будућност Каоник
 ФК Будућност Кочетин
 ФК Будућност Лебина
 ФК Будућност Мала Крсна
 ФК Будућност Орашје
 ФК Будућност Параге
 ФК Будућност Ресник
 ФК Будућност Салаш Ноћајски
 ФК Будућност Самаила
 ФК Будућност Савино Село
или:
 ОФК Будућност Смедерево – бивши назив за ФК Смедерево 1924

Црна Гора:
 ФК Будућност Подгорица